O termo contenda significa briga, combate, controvérsia.

Pode referir-se a:

Geografia
Brasil
Contenda - Município brasileiro do estado do Paraná.
Contendas do Sincorá - Município brasileiro do estado da Bahia

Portugal
Contenda (Gaula) - Sítio da freguesia de Gaula, Ilha da Madeira, Portugal.
Contenda de Arronches - Território fronteiriço entre Portugal e Espanha.
Contenda de Moura - Território fronteiriço entre Portugal e Espanha.

Ficção
Contenda das famílias de Gondor - Guerra Civil do Senhor dos Anéis

Desambiguações de topônimos